Чемпионат Испании по футболу 1960/1961 — 30-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Реал Мадрид» стал чемпионом Испании в 7-й раз. В турнире принимали участие 16 клубов. Было сыграно 240 игр и забито 755 голов.

Турнирная таблица

Потуровая таблица

Результаты матчей 

Источник: www.rsssf.com

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 10 голов
 «Барселона» — «Гранада»  — 8:2 (26-й тур, 19 марта 1961 года)
 Самая крупная победа в гостях: 5 голов
 «Бетис» — «Реал Мадрид»  — 0:5 (14-й тур, 18 декабря 1960 года)
 «Эльче» — «Сарагоса»  — 2:7 (19-й тур, 29 января 1961 года)
 Самая крупная победа дома: 8 голов
 «Реал Мадрид» — «Эльче»  — 8:0 (18-й тур, 22 января 1961 года)

Ссылки 
 Официальный сайт Ла Лиги
 Статистика на fbleague.com

1961
Испания
Испания
Спорт в Европе в 1960 году
Спорт в Европе в 1961 году